Mentira — declaração falsa feita por alguém com consciência de tal falsidade
Mentira (culinária) — nome de um biscoito frito da culinária de Goiás
La mentira — telenovela mexicana
Easy A — filme estadunidense de 2010
Shadow of a Doubt — filme de Alfred Hitchcock intitulado Mentira! em Portugal
Mentiras (canção de Selena)